Schmarnoje steht für:

 Schmarnoje (Milenino), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch
 Schmarnoje (Sykowka), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch